Frosta kan syfta på:
Frosta kommun – Nord-Tröndelag fylke, Norge
Frosta, Norge – huvudort i Frosta kommun
Frosta (halvö) – i Nord-Tröndelag fylke i Norge
Frosta härad – ett härad i mellersta Skåne
Frosta kontrakt – ett tidigare kontrakt i Lunds stift inom Svenska kyrkan
Frosta-Rönnebergs kontrakt – ett kontrakt i Lunds stift inom Svenska kyrkan

Se även
Frostavallen
Norra Frosta landskommun
Östra Frosta landskommun
Frosta härads hembygdsförening
Frostatingslagen